La dénomination « cathédrale de Valence » peut se référer à :
 la cathédrale Sainte-Marie de Valence en Espagne ;
 la cathédrale Saint-Apollinaire de Valence en France (département de la Drôme).

Valence